Кэтрин И. «Кэй» Кэ́ннон (; род. 21 августа 1974) — американская сценаристка, продюсер, режиссёр и актриса. Трёхкратная номинантка на премию «Эмми».

Карьера 
Кэннон наиболее известна благодаря своей работе над телесериалом «Студия 30», где она выступала в качестве продюсера и сценариста с 2007 по 2012 год, а также несколько раз появилась в шоу в качестве актрисы. За свою работу над шоу она несколько раз была номинирована на премию «Эмми», а также получила премии «Пибоди» и Гильдии сценаристов США.

В 2012 году Кэннон как сценарист выпустила свой первый полнометражный фильм, музыкальную комедию «Идеальный голос», которая была хорошо принята критиками.

Личная жизнь 
В 2004 году Кэннон вышла замуж за актёра и комика Джейсоном Судейкисом. Они разошлись в 2008 и развелись в 2010 году. С 2012 года Кэннон замужем за сценаристом Ибеном Расселлом. У них есть дочь — Эвелин Роуз Расселл (род. 2013).

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 

Комедиантки США
Сценаристки США
Женщины-режиссёры США
Лауреаты премии Гильдии сценаристов США
Киноактрисы США
Выпускники Университета Льюиса